

SIS 
 Secret Intelligence Service – tajna brytyjska służba wywiadowcza
 Shimano Indexing System – system indeksacji biegów w rowerze
 System Informacyjny Schengen – baza danych utworzona w związku z realizacją postanowień układu z Schengen
 Swedish Standards Institut – szwedzka narodowa organizacja normalizacyjna
 Silicon Integrated Systems – firma zajmująca się produkcją chipsetów do płyt głównych
 Agencja Informacyjna SIS-Serwis – prywatna agencja prasowa (1993–1994)

Sis 
 Sis – miasto w Turcji

fi:Satelliitintorjunta-ase#Tappajasatelliitti